Кубок мира по конькобежному спорту 2018/2019 () — серия этапов соревнований по конькобежному спорту, которые проходили с 16 ноября 2018 года по 10 марта 2019 года. Было проведено 6 этапов. В этом сезоне применялась новая система распределения очков за занятое место. По результатам первых четырёх этапов Кубка мира конькобежцы квалифицировались на чемпионат Европы по спринтерскому и классическому многоборью, чемпионаты мира по спринтерскому и классическому многоборью и чемпионат мира на отдельных дистанциях.

Календарь

Квалификационный норматив 
Для участия в Кубке мира спортсмен должен выполнить определенный норматив на дистанции на международных или национальных соревнованиях, прошедших после 1 июля 2017 года. Нормативы одинаковы для всех катков, кроме трёх высокогорных крытых катков в Калгари, Солт-Лейк-Сити и Урумчи, для которых определены другие нормативы.

Формат соревнований 
При наличии 28 и менее участников проводятся забеги только в дивизионе А. При наличии более 28 участников в дивизионе А выступят 20 спортсменов.

На дистанциях 3000 м у женщин и 5000 м у мужчин при наличии 20 и менее участников проводятся забеги только в дивизионе А. При количестве участников от 21 до 24 в дивизионе А будут соревноваться 12 спортсменов. Если участников больше 24, то в дивизионе А выступят 16 конькобежцев.

На дистанциях 5000 м у женщин и 10 000 м у мужчин в дивизионе А выступят максимум 12 спортсменов.

В масс-старте при количестве участников менее 24 все выступят в дивизионе А, при большем количестве организуются полуфинальные и финальные забеги.

У мужчин в общий зачёт дистанции 5000 метров идут результаты на дистанциях 5000 и 10 000 метров, у женщин в общий зачёт на 3000 метров идут результаты на 3000 и 5000 метров.

Начисление очков 

 * 1, 2 и 3 место в Дивизионе В получают дополнительно 15, 10 и 5 очков соответственно.
 ** 1, 2 и 3 место в финале масс-старта получают дополнительно 60, 54 и 48 очков соответственно.

Зачёт на отдельных дистанциях 
Итоговое положение (первые 12 спортсменов).

Мужчины

500 м

1000 м

1500 м

5000 и 10000 м

Командная гонка

Командный спринт 

 * падение на дистанции

Масс-старт 

 Очки за полуфинал / Очки за финал

Женщины

500 м

1000 м

1500 м

3000 и 5000 м

Командная гонка

Командный спринт

Масс-старт 

 Очки за полуфинал / Очки за финал

Примечания

Ссылки 
 Communication No. 2192 Update October 10, 2018 – paragraphs 3.1.2.c) and 4.2.4 ISU World Cup Speed Skating 2018/19
 Результаты первого этапа
 Результаты второго этапа
 Результаты третьего этапа
 Результаты четвёртого этапа
 Результаты пятого этапа
 Результаты финала Кубка мира

Кубки мира по конькобежному спорту
2018 год в конькобежном спорте
2019 год в конькобежном спорте
Зимние виды спорта в сезоне 2018/2019
Кубок мира по конькобежному спорту 2018/2019